Анан:

Мужское имя 
 Анан, сын Сефа (22 год до н. э. — 66) — первосвященник Иудеи (с 6 по 15 годы), тесть Каиафы.
 Анан, сын Анана (ум. 68) — иудейский первосвященник 62 года.
 Анан (III век) — вавилонский аморай, ученик Мар-Самуила.
 Анан, сын Давида (715—795) — иудейский эксиларх, основатель караимства.

Персоналии с данной фамилией
 Анан, Сами Хафез (род. 1948) — египетский военный и политический деятель, вице-президент Египта (2011—2012).

Топонимы 
 Анан — японский город в префектуре Токусима
 Анан — японский посёлок на острове Хонсю в префектуре Нагано региона Тюбу.
 Анан — французская коммуна, департамент Верхняя Гаронна

См. также 
 Аннан